Зеленец

Фамилия 
 Зеленец, Николай Анатольевич — украинский предприниматель и общественный деятель.

Топоним 
Белоруссия
 Зеленец — деревня в Брестском районе Брестской области
 Зеленец — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Зеленец — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия
 Зеленец — село в Сыктывдинском районе Республики Коми.
 Зеленец — сельское поселение в Сыктывдинском районе Республики Коми.
 Зеленец — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Зеленец — посёлок в Волховском районе Ленинградской области.
 Зеленец — село в Тереньгульском районе Ульяновской области.
Зеленец — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Зеленцы